L'École des héros est le titre de plusieurs œuvres :
 L'École des héros, téléfilm américain de 1984
 L'École des héros, film américain réalisé par Daniel Petrie Jr., sorti en 1991